Thomas Clayton henviser til:

 Thomas Clayton den ældre (1575-1647) – engelsk læge
 Thomas Clayton den yngre (1612-1693) – engelsk læge
 Thomas Clayton (komponist) (1673-1725) – engelsk operakomponist
 Thomas Clayton (politiker) (1777-1854) – amerikansk jurist og politiker